Birds signifie oiseaux en anglais et peut désigner :

Musique

Groupe 

 , groupe de R&B des années 1960.

Suite pour orchestre 

 The Birds, suite pour orchestre d'Ottorino Respighi.

Album 

 , album de Bic Runga sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

 , chanson d'Elbow présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Neil Young présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Elton John présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Kate Nash présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Emilíana Torrini présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album Make the Road by Walking sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .
 Birds, chanson de l'album Songs from the West Coast d'Elton John de 2001
 Birds, chanson de l'album Made of Bricks de Kate Nash de 2007
 Birds, chanson d'Anouk Teeuwe (eurovision de 2013)
 Birds, chanson de l'album A Head Full of Dreams'' de Coldplay sorti en 2015